Кауфман, Марк:
 Кауфман, Марк Арнольдович (род. 1963) — благотворитель.
 Кауфман, Марк Матвеевич (1932—2021) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.